CNIT est un acronyme qui peut désigner :

 Centre des nouvelles industries et technologies (premier bâtiment construit à La Défense)
 Code national d'identification du type (automobile)
 Computer Network and Information Technologies (société)
 Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification

Références